Lugagnanesi – abitanti di Lugagnano (Sona)
Lugagnanesi – abitanti di Lugagnano Val d'Arda